Коса́я дорожка — название улиц в Санкт-Петербурге.

 Косая дорожка — улица в Ольгине.
 Косая дорожка — упразднённая улица на Крестовском острове.

См. также 
 Косая линия